Сент-Фуа́-де-Лонга́, Сент-Фуа-де-Лонґа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 110 км на схід від Бордо, 29 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 107 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 232,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Фуа-де-Лонга на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Фуа-де-Лонга на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Фуа-де-Лонга на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Фуа-де-Лонга на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Фуа-де-Лонга на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь